Solote () ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Solote, Stadt in der Oblast Luhansk, Rajon Popasna

 Solote (Dubrowyzja), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja
 Solote (Krasnohwardijske), Dorf auf der Krim, Rajon Krasnohwardijske
 Solote (Lenine), Dorf auf der Krim, Rajon Lenine

Siehe auch:
 Solota